Transport:
 Autostrada M9 – autostrada na Węgrzech
 Magistrala M9 – droga magistralna na Białorusi, obwodnica Mińska

Wojsko:
 M9 – oznaczenie armii amerykańskiej pistoletu Beretta 92F/FS
 M9 – bagnet amerykański
 M9 GMC – amerykański niszczyciel czołgów z okresu II wojny światowej
 M9 Armored Combat Earthmover – opancerzony spychacz wojskowy
 M9 Bazooka – odmiana pancerzownicy Bazooka wprowadzona w 1943
 Minebea M-9 – współczesny japoński pistolet maszynowy
 Maska przeciwgazowa M9 – amerykańska maska przeciwgazowa

Inne:
 Messier 9 – gromada kulista M9